

Persone
 Alice Hathaway Lee Roosevelt (1861-1884) – attivista statunitense
 Anne Hathaway (1555 o 1556-1623) – moglie di William Shakespeare
 Anne Hathaway (1982) – attrice statunitense
 Donny Hathaway (1945-1979) – cantante e pianista statunitense
 Donny Hathaway – secondo album dell'omonimo cantante statunitense
 Henry Hathaway, pseudonimo di Henri Leopold De Fiennes (1898-1985) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Howard Hathaway Aiken (1900-1973) – matematico statunitense
 Lalah Hathaway, propr. Eulaulah Donyll Hathaway (1968) – cantautrice e musicista statunitense
 Noah Hathaway (1971) – attore statunitense
 Sibyl Mary Hathaway, nata Collings (1884-1974) – dama dell'isola di Sark
 Terence Hathaway, pseudonimo di Sergio Grieco (1917-1982) – regista e sceneggiatore italiano

Altro
 Berkshire Hathaway – holding statunitense
 Carol Hathaway – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea
 Shakespeare & Hathaway, en: Shakespeare & Hathaway: Private Investigators – serie televisiva britannica